Notatki o skandalu – film z 2006 roku
 Notatki o skandalu – powieść Zoë Heller